Moscavide (metrostation) - metrostation in onderstaande gemeente
 Moscavide (gemeente) - gemeente in Lissabon in de agglomoratie van Lissabon
 Moscavide (station) - spoorwegstation in bovenstaande gemeente
 C.D. Olivais e Moscavide - Portugese voetbalclub